Nemanema är ett släkte av rundmaskar. Nemanema ingår i familjen Oxystominidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Nemanema